Bernhard II. Erik Freund
 John Lincoln Freund
 Steffen Freund
 Killinger & Freund
 Sigmund und sein freund